Понизовье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Понизовье — деревня в Оршанском районе Витебской области.
 Понизовье — деревня в Логойском районе Минской области.

Россия 
 Понизовье — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Понизовье — деревня в Устюженском районе Вологодской области.
 Понизовье — урочище с церковью Рождества Пресвятой Богородицы в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Понизовье — деревня в Спас-Деменском районе Калужской области.
 Понизовье — деревня в Слободском районе Кировской области.
 Понизовье — село в Руднянском районе Смоленской области.
 Понизовье — деревня в Руднянском районе Смоленской области.
 Понизовье — деревня в Тёмкинском районе Смоленской области.
 Понизовье — деревня в Бельском районе Тверской области.
 Понизовье — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Понизовье — деревня в Торопецком районе Тверской области, Волокское сельское поселение.
 Понизовье — деревня в Торопецком районе Тверской области, Понизовское сельское поселение.
 Понизовье — одно из названий Низовской земли в XIV—XVI веках.

См. также 
 Низовье